Hypocnemis rondoni — вид воробьиных птиц из семейства типичных муравьеловковых (Thamnophilidae). Входит в комплекс видов Hypocnemis cantator. Впервые описан в 2013 году, назван в честь Кандиду Мариану да Сильва Рондона.

Описание 
Длина в среднем 11,3 см, масса 12,5 г. Питаются насекомыми (в желудках были найдены жуки и прямокрылые).

Обитает в лесах Амазонии Бразилии. .

МСОП присвоил таксону охранный статус «Виды, вызывающие наименьшие опасения» (LC).

Примечания

Ссылки 
 

Типичные муравьеловковые
Птицы Южной Америки
Эндемики Бразилии
Животные, описанные в 2013 году
Рондон, Кандиду